Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic.

Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal nenasazenou dvojici Natela Dzalamidzeová a Xenia Knollová a titul tak úspěšně obhájil. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly devátou společnou trofej. Bertensová vybojovala devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Larssonovou to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  'Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (1. kolo)  Kirsten Flipkensová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)  Nadija Kičenoková /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2017
WTA Tour 2017